Левинас () — принятая в Литве запись еврейской фамилии Левин. Известные носители:
 Левинас, Микаэль (род. 1949) — французский композитор, пианист и музыковед.
 Левинас, Эммануэль (1905—1995) — французский философ и педагог.